Die andere Seite ist der Titel von:

 Die andere Seite (Oper), Oper von Michael Obst
 Die andere Seite (Roman), Roman von Alfred Kubin
 Die andere Seite (Theaterstück), Theaterstück
 The Far Side (dt. Die andere Seite), ein Comic von Gary Larson
 Die andere Seite (Fotokolumne), in der Süddeutschen Zeitung von Volker Derlath

 Die andere Seite (1931), deutscher Kriegsfilm
 Die andere Seite (1970), deutsch-Schweizer Dokumentarfilm